«Содік» () — фільм відзнятий режисером Адейємі Майклом. Фільм — учасник міжнародного кінофестивалю Docudays UA.

Сюжет 
Содік мріяв вступити до університету 2008 року й стати лікарем. І от минає п’ять років, і його вже судять за вбивство. Режисер Адейємі – близький друг Содіка, колись разом вони заснували футбольну команду в своєму мікрорайоні. 2008 року він вирішив створити фільм про Содікові сподівання вивчитись на лікаря, а не опинитися у тюрмі, як він тоді казав. Убитий, хлопець на ім’я Сильвестр, також мав мрію – стати професійним спортсменом – але виявилося, що він, як і Содік, жив подвійним життям. Адейємі в процесі зйомки шукає поворотний момент, який назавжди змінив життя юнака, що колись хотів стати лікарем.

Посилання 
 http://www.docudays.org.ua/2014/movies/docukorotko2014/sodik/

Документальні фільми 2013
Фільми Великої Британії 2013
Документальні фільми Великої Британії
Короткометражні фільми Великої Британії
Фільми Docudays UA